Arne Næss ist der Name folgender Personen:

* Arne Næss (1912–2009), norwegischer Philosoph, Bergsteiger und Erstbesteiger des Tirich-Mir
 Arne Næss (Bürgermeister) (1925–2009), norwegischer Politiker, Bürgermeister von Bergen
 Arne Næss, Jr. (1937–2004), norwegischer Bergsteiger
 Arne Lindtner Næss (* 1944), norwegischer Schauspieler und Regisseur